Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 2002 в Солт Лейк Сити показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 78 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 2399 спортисти (от които 886 жени) от 77 страни в периода от 8 февруари до 24 февруари 2002 г. в общо 7 спорта.

Атлети от общо 24 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 53 без отличие. Германия успява да спечели най-много медали (36), както и най-много сребърни (16) отличия. Спортистите от Норвегия печелят най-много златни (13) медала, а тези от САЩ - най-много бронзови (11). Непал, Тайланд, Камерун, Хонг Конг и Таджикистан дебютират в зимни олимпийски дисциплини. На тази Олимпиада България показва най-доброто си представяне на Зимни игри откакто участва на тях.

Класиране

Българските медали 
 Сребро
 Евгения Раданова (шорттрек) – 500m.
 Бронз
 Евгения Раданова (шорттрек) – 1500m.
 Ирина Никулчина (биатлон) – 10km. преследване

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК
 Официална статистика на БОК 

Зимни олимпийски игри